Умурзаков — тюркоязычная фамилия, имеет женскую форму Умурзакова.
 Умурзаков, Уктам Пардаевич (1952—2021) — узбекский научный и государственный деятель.
Умурзаков, Сардор Уктамович (род. 1977) — узбекский государственный деятель.
Умурзаков, Елюбай (1899—1974) — казахский советский актёр.
 Умурзаков, Насыр (1912—?) — Герой Социалистического Труда.
 Умурзаков, Меликузы (1923—1964) — Герой Социалистического Труда.
 Умурзаков, Нурбапа (1907—1947) — советский государственный деятель.
 Умурзаков, Олег Ирикович (род. 1967) — советский и российский футболист.

 Умурзакова, Амина Ергожаевна (1919—2006) — советская и казахстанская актриса.